O Campeonato Roraimense de Futebol de 2011 foi a 38ª edição do futebol do estado de Roraima. A disputa ocorreu entre 2 de março a 11 de junho e é organizada pela Federação Roraimense de Futebol (FRF). Teve como campeão o Real de São Luís do Anauá, estreante na competição.

Regulamento 
As seis equipes são dividas em dois grupos, no primeiro turno as equipes jogam entre si dentro de seus respectivos grupos, os primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase final para disputar o título do primeiro turno, o campeão classifica para a final do estadual.

No segundo turno, forma-se um grupo único os todos jogam contra todos, é declarado o campeão a equipe que obtiver o maior número de pontos neste turno e se classifica para a final do estadual.

O primeiro critério de desempate é o menor número de cartões vermelhos.

Caso o mesmo clube seja campeão dos dois turnos será declarado campeão sem a necessidade de final.

Participantes

Primeiro turno

Grupo A

Grupo B 

|}

Final do Turno.

Segundo Turno

Grupo Único

Campeão 
O Real ganhou os dois turnos e não foi necessária uma final geral.

2011
Futebol de 2011 no Brasil